Częstotliwość zapasowa - częstotliwość, na jaką może być przestrojona na polecenie dyżurnego łączności radiostacja pracująca w sieci łączności w razie niemożności utrzymania łączności na przydzielonej częstotliwości roboczej.
Wojska łączności
Radiotechnika